Хитово () — село в Болгарии. Находится в Добричской области, входит в общину Добричка. Население составляет 202 человека.

Политическая ситуация 
В местном кметстве Хитово, в состав которого входит Хитово, должность кмета (старосты) исполняет Светлан Николов Великов (Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ)) по результатам выборов правления кметства.

Кмет (мэр) общины Добричка — Петко Йорданов Петков (Болгарская социалистическая партия (БСП)) по результатам выборов в правление общины.

Ссылки 
 Статистика населения

Сёла Добричской области